Выборы в Сенат США в Луизиане состоялись 8 ноября 2022 года. Победитель представит штат в верхней палате Конгресса США. Действующий сенатор-республиканец Джон Кеннеди баллотировался на переизбрание. По результатам всеобщих выборов Кеннеди был переизбран на второй срок.

Кандидаты

Республиканская партия

Заявившие о выдвижении 
 Джон Кеннеди — действующий сенатор США от штата Луизиана (с 2017 года) (заручился поддержкой Дональда Трампа)
 Девин Лэнс Грэм — бизнесмен, брокер по недвижимости

Демократическая партия

Заявившие о выдвижении 
 Винни Мендоса — вечный кандидат
 Люк Миксон — резервист ВМС США
 Сирита Стейб — работник некоммерческой организации
 Сальвадор Родригес
  — активист, кандидат в  (2019), кандидат в Палату представителей от 2-го округа Луизианы (2021)

Отказавшиеся от выдвижения 
  — председатель  (поддержала Чемберса)
 Джон Белл Эдвардс — губернатор Луизианы (с 2016 года) (поддержал Миксона)

Либертарианская партия

Заявившие о выдвижении 
 Аарон Сиглер — нейрохирург, кандидат в Сенат США (2020)

Независимые кандидаты

Заявившие о выдвижении 
 Берил Биллиот — бизнесмен, вечный кандидат
 Томас Венн
 Александр Джон — бизнесмен, кандидат в Сенат США (2020)
 Брэдли Макморрис — риэлтор
 Томас Лафонтен Олсон

Всеобщие выборы

Предвыборная статистика 
Обозначения:
 Р — равенство
 НП — небольшое преимущество
 ДП — достаточное преимущество
 СП — существенное, но преодолимое преимущество
 ОП — огромное преимущество

Опросы 

представитель Республиканской партии vs. представитель Демократической партии

Результаты

Примечания 
Комментарии

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты кампаний кандидатов
 Сайт кампании Джона Кеннеди
 Сайт кампании Люка Миксона
 Сайт кампании Гэри Чемберса

Выборы в Сенат США в Луизиане
2022 год в Луизиане